Chevallaz ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Chevallaz (1875–1926), Schweizer Architekt und Zeichner
 Georges-André Chevallaz (1915–2002), Schweizer Politiker (FDP)
 Lucien Chevallaz (1840–1921), Schweizer Gärtner, tätig in Plowdiw
 Olivier Chevallaz (* 1946), Schweizer Politiker (FDP)